Ларищево () — деревня в Рассветовском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

В 6 км на запад от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе, в 22 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по рядом расположенной автодороге Брянск — Гомель. В деревне 102 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из дугообразной улицы с широтной направленностью. На юге проходит автомобильная и железная дороги. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

Водная система 
Река Ипуть (приток реки Сож).

История 
По письменным источникам деревня известна с XVIII века как селение Ларище Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского, во владении князей Чарторыйских. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1775 году в деревне находилась корчма, во владении фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича. В 1788 году в составе Гомельской волости Белицкого повета Могилёвской губернии. В 1816 году в Коренёвской экономии Гомельского имения. Через деревню проходила почтовая дорога из Новозыбкова в Белицу. В 1855 году имелись ветряная мельница, хлебозапасный магазин, церковь, школа грамоты.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года является центром Ларищевского сельсовета Добрушского, с 4 августа 1927 года Гомельского, с 25 декабря 1962 года Добрушского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз «Ударник». В деревне находилась ветряная мельница.

Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года, в лесу, в 2 км на юго-запад размещался штаб 21-й армии. В октябре 1943 года оккупанты сожгли 109 дворов и убили 5 мирных жителей. Деревня освобождена 10 октября 1943 года.

В 1959 году в составе совхоза «Добрушский» с центром в деревне Рассвет. Работают начальная школа, библиотека, магазин.

Население

Численность 
2004 год — 158 дворов, 358 жителей

Динамика 
 1775 год — 37 дворов
 1788 год — 330 жителей
 1798 год — 362 жителя
 1816 год — 87 дворов
 1834 год — 96 дворов, 487 жителей
 1880 год — 125 дворов, 642 жителя
 1897 год — 154 двора, 977 жителей (согласно переписи)
 1909 год — 180 дворов, 1180 жителей
 1940 год — 170 дворов
 1959 год — 754 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 158 дворов, 358 жителя

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района